Brookville désigne :

 Brookville, ville située en Nouvelle-Écosse.

 Brookville, ville située dans l’Indiana ;
 Brookville, ville située dans le Kansas ;
 Brookville, ville située dans l’État de New York
 Brookville, ville située dans l’Ohio ;
 Brookville, ville située en Pennsylvanie ;
Voir aussi Brookeville, ville située dans le Maryland.